Ван Хален () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Хален, Алекс (род. 1953) — американский барабанщик и автор песен.
 Ван Хален, Вольфганг (род. 1991) — американский музыкант.
 Ван Хален, Хуан (1788—1864) — испанский генерал, граф Перакампо.
 Ван Хален, Эдди (1955—2020) — американский гитарист, автор песен, конструктор гитар и усилительной аппаратуры.
 Ван Хален, Ян (1920—1986) — нидерландский кларнетист и саксофонист. См. также 
 Van Halen — американская хард-рок-группа.